Tálosi Szabina (Nagykanizsa, 1989. január 20. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban
2003-ban a Viktória FC csapatában kezdte a labdarúgást. 2004-ben mutatkozott be az élvonalban. A szombathelyi csapattal kétszeres magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes. A 2012–13-as idényben még a Viktóriában szerepelt, de tavasszal az osztrák FC Südburgenland együtteséhez igazolt. 2016-ban visszatért korábbi sikereinek színhelyére a Viktória FC-hez. 2020. júliusában bejelentette visszavonulását a profi futballtól.

A válogatottban
2007 óta 94 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és négy gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2003–04, 2008–09
 2.: 2004–05, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12
 3.: 2005–06, 2012–13
 Magyar kupa
 győztes: 2008, 2009, 2011
 döntős: 2012

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 
 
 Hat játékost igazolt a Viktória 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Viktória FC labdarúgói
Az FC Südburgenland labdarúgói
Nagykanizsaiak